Balad, parti politique israélien ;  
 Balad, district en Irak ;  
 Balad, ville d'Irak dans la province de Salâh ad-Dîn ;  
 Balad, ville de Somalie.